Ebbe Ulfeldt kan syfta på:

* Ebbe Knudsen Ulfeldt (död 1560), dansk ämbetsman, riksråd
 Ebbe Jakobsen Ulfeldt (1610–1654), dansk ämbetsman och militär
 Ebbe Christoffersen Ulfeldt (1616–1682), svensk ämbetsman, riksråd